

Geografia

Francia 
 Pomy – comune nel dipartimento dell'Aude (Occitania)

Svizzera 
 Pomy – comune nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)